Нонака — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нонака, Ай — японская сэйю и J-pop певица.
 Нонака, Мики (род. 1999) — японский идол, участница японской поп-группы Morning Musume.